Cuvântul Basarabi se poate referi la:
Basarabi, Dolj
Basarabi, Suceava
orașul Murfatlar din județul Constanța, care între 1980 și 2007 a purtat numele Basarabi

Vezi și
Cultura Basarabi - o cultură arheologică din România, datată între secolele VIII - VII î.Hr.
Dinastia Basarabilor